Danneel Ackles – attrice statunitense
 George Ackles – ex cestista statunitense
 Jensen Ackles – attore, regista, cantante ed ex modello statunitense